Gaia Romilly Wise, (Londres 4 de diciembre de 1999) es una actriz británica.

Biografía y carrera 
Hija de la famosa actriz británica Emma Thompson y del actor y productor cinematográfico británico Greg Wise, nació el 4 de diciembre de 1999.

De muy joven quiso estudiar para ser actriz como sus padres, como su abuela Phyllida Law o como su tía materna Sophie Thompson.

Estudió en el famoso colegio Highgate School del norte de Londres.   

Desde el año 2012 acompaña a sus padres a estrenos de películas que ellos participan como actores.

En el año 2014 acompañó a su madre al Círculo Polar Ártico como parte de una expedición de Greenpeace.  Desde muy pequeña se siente muy vinculada a las causas que defienden sus padres como con la ONG de Greenpeace.

En 2018 su madre Emma Thompson anunció a la prensa que su hija Gaia, en 2017 había sido víctima de un asalto sexual mientras utilizaba el metro de Londres, lo cual le creó un trauma.

Cine 
2008- Nunca es tarde para enamorarse (Last Chance Harvey)- papel de niña que asiste a la boda.

2015- Un paseo por los bosques (A walk in the woods)- papel de Becca.

2016- Un libro sobre ella- papel de Evie

2018- Shooting Star- papel de Natalie.

Referencias 

 Gaia Wise – Bio, Facts, Family Life of Emma Thompson’s Daughter (thefamouspeople.com) 
 10 Little-Known Facts About Emma Thompson's Daughter, Gaia Romilly Wise (thethings.com)

Enlaces externos 

 Gaia Wise - IMDb 
 Gaia Romilly Wise- Meet Daughter Of Emma Thompson And Greg Wise | VergeWiki

Actores de cine de Inglaterra
Actores de Londres
Mujeres
Nacidos en 1999
Inglesas del siglo XXI